peut faire référence à : 

 Suigetsu Hôzuki un personnage du manga Naruto.
 Kyoka Suigetsu le Zanpakutō d'Sōsuke Aizen.
 Une technique de Danzan-ryū.
 Suigetsu Mayoi Gokoro et Suigetsu sont des jeux vidéo.